Saint-Marceau kan syfta på:
 Saint-Marceau, Ardennes
 Saint-Marceau, Sarthe